A szkafander szót a görög szkaf („csónak”)  és androsz („ember”) szavakból állította össze 1775-ben a francia de la Chapelle abbé, és eredetileg egy rendkívül nagy mentőmellényt jelentett. Mai magyar jelentései:

 szkafander: A világűrben való tartózkodást lehetővé tevő öltözék (lásd pl.: Farkas Bertalan szkafandere)
 szkafander: búvárok teljesen zárt védőruházata
 Szkafander – a Rádió Mi műsora, kísérleti elektronikus zene

Lásd még:
 Szkafander és pillangó (film) (Le scaphandre et le papillon) 2007-es francia filmdráma